Гран-при Китая 2010 года (официально VII Chinese Grand Prix) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая проходила 18 апреля 2010 года на Международном автодроме Шанхая, Китай. Это была четвёртая гонка сезона  Формулы-1.

Свободные заезды 
Первая практика была прервана красными флагами из-за инцидента со Себастьеном Буэми. Из-за поломки правой стойки передней подвески при торможении в четырнадцатом повороте от его автомобиля Toro Rosso STR5 отлетели два передних колеса. Его напарник Хайме Альгерсуари оставался в боксах из предосторожности до окончания расследования причин происшествия. Поскольку это была новая версия подвески, она была заменена на обоих автомобилях.

Для Фернандо Алонсо сессия завершилась после всего пяти кругов из-за отказа мотора. Гонщик Force India Адриан Сутиль был предупреждён стюардами Гран-при за недопустимые действия в зоне действия жёлтых флагов. Он показал лучшее время на секторе в тот момент, когда появились жёлтые флаги из-за Ferrari F10 Алонсо. Считалось, что Михаэль Шумахер из Mercedes был виновником похожего инцидента, однако после разговора с менеджером команды Роном Медоузом было решено, что Шумахер достаточно снизил скорость. Быстрее всех круг прошёл гонщик McLaren Дженсон Баттон.

Вторая сессия прошла без происшествий и быстрейшим был Льюис Хэмилтон из McLaren. А в субботней сессии свободных заездов Виталий Петров вылетел с трассы в последнем повороте, из-за этого на несколько минут был введён режим красных флагов. Лучшее время было показано Марком Уэббером из Red Bull. Гонщик HRT Карун Чандхок получил штраф в виде потери пяти позиций на стартовом поле, поскольку с коробки передач на его автомобиле была сорвана пломба FIA..

Квалификация

Гонка 

|}

Первый финиш и первые очки в Формуле-1 для россиянина Виталия Петрова.

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 
 Обзор квалификации Гран-при Китая 2010 
 Обзор Гран-при Китая 2010

Примечания 

Гран-при Китая